

Zoologie 
 On nomme mouettes les oiseaux de plusieurs genres de la famille des laridés.
 Mouette de la Frise orientale et Mouette de Groningue sont les noms de deux races de poules.

Toponyme 
 Avenue, clos et

Patronyme 
 Germain Moüette (1651-1691), écrivain français.
 Henri Mouette (1927-1995), architecte français.

Autres 

 Une aile en mouette est une aile d'avion qui au lieu d'être droite comporte une « brisure ».
 Le Cri de la mouette est un ouvrage de l'actrice Emmanuelle Laborit.
 Les Mouettes genevoises, un réseau de quatre lignes lacustres exploitées par la Société des Mouettes genevoises navigation SA à Genève (Suisse).
 La Nébuleuse de la Mouette est une nébuleuse.
 L’opération Mouette est une opération militaire française ayant eu lieu durant la guerre d'Indochine.